

Patronyme 

 Fabiano Chiavari (1489-1569), religieux catholique italien.
 Gerolamo Chiavari (1521-1586), soixante-quatorzième doge de Gênes.

Toponyme

Coti-Chiavari est une commune française située dans le département de la Corse-du-Sud et la région Corse.

L'Arrondissement de Chiavari, un ancien arrondissement du département des Apennins.
 Chiavari, une ville italienne située dans la ville métropolitaine de Gênes, dans la région Ligurie au Nord-Ouest de l'Italie.